Thizy-les-Bourgs – comune francese nel dipartimento del Rodano nella regione Alvernia-Rodano-Alpi
Thizy – località del comune di francese di Thizy-les-Bourgs
Thizy – comune francese nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna-Franca Contea